Adam Johnson (Dakota del Sud, Estats Units, 12 de juliol de 1967), escriptor nord-americà.
 Adam Johnson (Sunderland, 14 de juliol de 1987), futbolista anglès.